Гладкое — название населённых пунктов:

Россия 
 Гладкое — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Гладкое — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Гладкое — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Гладкое — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Гладкое — деревня в Каширском районе Московской области.
 Гладкое — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Гладкое — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Гладкое — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Гладкое — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Гладкое — село в Козелецком районе Черниговской области.